kolonia – pojęcie z zakresu geografii politycznej
 kolonia fenicka
 kolonia grecka
 kolonia rzymska
 kolonia – jednostka osadnicza
 kolonia karna
 kolonia – forma wypoczynku młodzieży
 kolonia – pojęcie biologiczne
 kolonia bakteryjna
 Kolonia (Köln) – miasto w Niemczech
 Kolonia – miasto w Mikronezji
 Kolonia – rejencja
 Kolonia (The Colony) – film z 1996
 Kolonia – komedia w trzech aktach Pierre’a de Marivaux wystawiona w 1729, a następnie przerobiona na jednoaktówkę i wydana w 1750
 Kolonia – przystanek kolejowy w Kolonii, w województwie warmińsko-mazurskim

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 262, w tym 12 podstawowych

Części miejscowości istniejące tylko w bazie PRNG 
 Kolonia – część miasta Dukla
 Kolonia – część miasta Gdańsk
 Kolonia – część miasta Rybnik
 Kolonia – część miasta Ustroń

 Kolonia – dawna nazwa wsi Rzeczków-Kolonia w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wierzbica Kodłutowo w Polska|Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Raciąż
 Kolonia – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Zdzitów
 Kolonia – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Oharewicze
 Kolonia – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz
 Kolonia – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Horodno
 Kolonia – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Colonia
 Kolonie